|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Topshelf Open) van 2014 vond plaats van 15 tot en met 21 juni 2014 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de negentiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rosmalen 2014. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Simona Halep was als eerste geplaatst. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

De kwalificante Coco Vandeweghe uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Chinese Zheng Jie in twee sets. Vandeweghe wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Kirsten Flipkens was als zesde geplaatst – in de tweede ronde werd zij uitgeschakeld. Yanina Wickmayer strandde al in de eerste ronde. Hun landgenote An-Sophie Mestach, die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, kon eveneens na haar openingspartij huiswaarts keren.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, ook door middel van een wildcard toegelaten, bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Lesley Kerkhove (weer een wildcard) sneuvelde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Zheng Jie
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=Q
| RD1-team2= Coco Vandeweghe
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 

 Dubbelspel 

Titelverdedigsters Irina-Camelia Begu en Anabel Medina Garrigues hadden zich niet als team voor het toernooi aangemeld. Begu en haar partner Vania King sneuvelden in de eerste ronde. Medina Garrigues speelde samen met Jaroslava Sjvedova – dit koppel was als tweede geplaatst, en bereikte de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Andrea Hlaváčková en Zheng Jie, drong eveneens tot de halve finale door, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Marina Erakovic / Arantxa Parra Santonja''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Michaëlla Krajicek en Kristina Mladenovic in de match-tiebreak, na een met 0–6 verloren eerste set en een (gewonnen) tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Erakovic had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Parra Santonja zes.

De Belgische Yanina Wickmayer en Russin Maria Kirilenko bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck speelde samen met de Nederlandse Demi Schuurs – dit duo was via een wildcard tot het toernooi toegelaten maar strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Française Kristina Mladenovic. Zij waren het derde reekshoofd en bereikten de finale.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rosmalen 2014
Rosmalen